Боштиа́н Хла́дник (; 30 января 1929, Крань, Югославия, ныне Словения — 30 мая 2006, Любляна, Словения) — словенский кинорежиссёр, сценарист, актёр и монтажёр.

Биография 
Окончил Академию театрального искусства в Любляне и ИДЕК в Париже. Начинал как ассистент режиссёра у Клода Шаброля, Филиппа де Брока и Роберта Сиодмака. Снимал короткометражные фильмы, пока в 1960 году не дебютировал в большом кино («Танец под дождем»). Писал сценарии к своим картинам. Представитель югославской чёрной волны.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Жизнь — не грех / Življenje ni greh 
  — Фантастическая баллада / Fantastična balada 
  — Танец под дождем / Ples v dežju 
  — Замок на песке / Peščeni grad
  — Эротикон – Карусель страстей / Erotikon - Karussell der Leidenschaften
  — Майбритт, девушка с острова / Maibritt, deklica iz otokov 
  — Солнечный крик / Sončni krik
  — Маскарад / Maškarada
  — Когда приходит лев / Ko pride lev
  — Пунтар / Puntar
  — Революция / Revolucija
  — Белые травы / Bele trave
  — Убей меня нежно / Ubij me nežno
  — Время без сказок / Čas bez pravljic
  — Постскриптум / ''P.S. - Post Scriptum

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 467
 Писаревский Д., Заметки о югославском кино, «Искусство кино», 1963, № 12

Ссылки 
 
 Боштиан Хладник на сайте КиноПоиск

Выпускники ИДЕК
Лауреаты премии Прешерна